Горицкий регион (Горишка регия) () — статистический регион в западной Словении, на границе с Италией. Находится на территории исторической области Словенское Приморье. Наименование региона происходит от названия средневековой области Горица (Гориция). Крупнейшим городом региона является Нова-Горица.

История 
До начала Первой мировой войны, когда Словения была в составе Австро-Венгрии, регион входил в состав графства Горицы и Градишки, а его столицей был город Гориция. В годы Первой мировой войны территория была занята итальянцами, войдя в состав региона Венеция-Джулия. При Муссолини началась резкая итализация местного населения. После Второй мировой войны территория Горишки перешла к Югославии.

Административное деление 
В статистический регион входят 13 общин:

Крупнейшие города 

 Бовец
 Кобарид
 Толмин
 Церкно
 Идрия
 Канал-об-Сочи
 Брда
 Нова-Горица
 Шемпетер при Горице
 Вртойба
 Ренче-Вогрско
 Мирен
 Костаньевица
 Айдовшчина
 Випава

Города Комен и Сежана раньше были в составе Гориции, однако сейчас относятся к Обално-Крашке.

Примечания 

Статистические регионы Словении